Les Crimes de l'amour publiée en 1800, recueil de onze nouvelles de Donatien Alphonse François de Sade composées à la Bastille entre 1787 et 1788 ;
 Les Crimes de l'amour, un film à sketches français sorti en 1953, adaptations d'œuvres de Jules-Amédée Barbey d'Aurevilly et de Stendhal ;